MOM steht als Abkürzung für: 

 Magyar Optikai Művek, ein ungarischer Hersteller optischer Geräte im zwölften Bezirk von Budapest
 Manufacturing Operations Management, siehe Manufacturing Execution System
 Mars Orbiter Mission, Bezeichnung der ersten Indischen Mars-Sonde
 Master of Oral Medicine in Implantology, Bezeichnung für einen akademischen Grad eines Arztes oder Zahnarztes
 Microsoft Operations Manager, Monitoring-Software für Windows Server-Systeme
 Memory of Mankind, ein Projekt, um Informationen aus heutiger Zeit für die Zukunft zu bewahren
 Message Oriented Middleware
 Method of Moments, ein Verfahren, mit dem man numerisch (Integral-)Gleichungen lösen kann, siehe Momentenmethode (Elektrotechnik)
 die Beratungsstelle Mann-O-Meter für Homosexuelle in Berlin
 Abkürzung für „Moment“ im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Minutes of Meeting, engl. für Sitzungsprotokoll. Siehe auch Ergebnisprotokoll
 Methoxymethyl-Schutzgruppe in der Chemie, siehe (Chlormethyl)methylether#MOM-Schutzgruppe
 Ministry of Manpower, ein Ministerium in Singapur
 Militia of Montana, eine rechtsextreme Organisation in den Vereinigten Staaten
 Groupe MOM (Materne Mont-Blanc), französischer Lebensmittelhersteller
 Metal on Metal Records, ein italienisches Independent-Label aus dem Metal-Bereich

M.O.M. steht für:

 Master of Organizational Management, ein akademischer Grad
 M.O.M – Milf oder Missy?, eine deutsche Fernsehshow

MoM steht als Abkürzung für: 

 Master of Magic, ein Strategiespiel
 Metal on Metal, Implantate (Hüftendoprothesen)
 Middle of the Market, ein hinsichtlich Passagierkapazität und Reichweite zwischen klassischen Kurz- und Langstreckenflugzeugen angesiedeltes Passagierflugzeug

Mom steht für:

 Ateliers de Construction Mécanique Mom, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Maurice Boucher (1953–2022), kanadischer Hells Angel
 Mom (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Mom Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Momm

Abkürzung